De Verbandsliga Hamburg 2005/06 was het 61ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Verbandsliga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord. 

VfL 93 Hamburg werd kampioen en promoveerde naar de Oberliga.

Eindstand 

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2005/06